Aven, fleuve français de Bretagne, du mot breton Avon.
 Aven, pays traditionnel de Bretagne, centré sur l'Aven.
 Pont-Aven, commune du Finistère
 Aven, localité suisse du Valais.
 Aven, terme géologique, provenant d'un terme occitan languedocien.
 L'aven Armand, en Lozère
 L'aven du Caladaïre, dans les monts de Vaucluse
 L'aven du Calavon, dans les monts de Vaucluse
 L'aven des Cèdres, sur la montagne de Lure
 Le Grand Aven du Mont Marcou, dans l'Hérault
 L'aven de Marillac, en Charente
 L'aven Marzal, en Ardèche
 L'aven des Mûres, dans les monts de Vaucluse
 L'aven du Nid de l'Aigle, dans les monts de Vaucluse
 L'aven d'Orgnac, en Ardèche
 L'aven de la Pépette, dans les monts de Vaucluse
 L'aven des Quatre, dans les monts de Vaucluse
 L'aven du Rousti, sur le plateau d'Albion
 Association des vétérans des essais nucléaires.
 Asexual Visibility and Education Network, réseau d'entraide et d'information sur l'asexualité.
 Aven Colony, un jeu vidéo

Homonymie de toponyme